Софія Семенівна ( ) — донька київського князя Семена Олельковича й Марії Гаштольд.

Зимою 1470/71 р. вийшла заміж за великого князя тверського Михайла Борисовича. Про її життя майже нічого невідомо, дітей не мала. Похована в Спасо-Преображенському соборі Твері.

Література 
 

Руські княгині
Олельковичі
Князі тверські
Руські князівни